Симанки:
 Симанки — село в Иссинском районе Пензенской области
 Симанки — упразднённая деревня в Завьяловском районе Удмуртии
 SeaMonkey